Fin de siglo hace referencia a varios artículos:

Televisión
 Fin de siglo (programa de televisión), emitido en España entre 1985 y 1987.
 Fin de siglo (programa mexicano), con Renward García Medrano, emitido en México entre 1990 y 1993 por Imevisión (hoy TV Azteca).

Artes
 Fin de siglo (álbum), de la banda de rock mexicana El Tri editado en 1998.
 Fin de siglo (mural), realizado por el sonorense Fernando Robles en la Universidad de Sonora.
 Editorial Fin de Siglo, empresa editorial uruguaya fundada en 1991.

Historia
Fin de siècle

Cine
 Fin de siglo, película argentina dirigida por Lucio Castro.